Avangardă se poate referi la:
 Avangardă, termen militar, ce desemnează trupele trimise înainte ca o armată să progreseze, pentru a explora și de a asigura solul.
 Avangardă (artă)
 Avangardă (poezie)

Dezambiguizare